Diocesi di Nicopoli – sede della Chiesa cattolica in Bulgaria
 Diocesi di Nicopoli all'Jantra (o ad Istrum) – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Diocesi di Nicopoli di Armenia – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Diocesi di Nicopoli di Palestina – altro nome della diocesi di Emmaus, oggi sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Arcidiocesi di Nicopoli al Nesto – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Arcidiocesi di Nicopoli di Epiro – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica